Amerikai Egyesült Államok
Avalon (Delaware)
Avalon (Észak-Karolina)
Avalon (Georgia)
Avalon (Kalifornia)
Avalon (Mississippi)
Avalon (Missouri)
Avalon (New Jersey)
Avalon (Pennsylvania)
Avalon (Texas)
Avalon (Virginia)
Avalon (Wisconsin)

Egyéb
Avalon, Artúr király legendás nyughelye
Avalon, 1990-es film
Avalon, lemezkiadó
Avalon, Roxy Music-album
Avalon, amerikai együttes
Avalon, svéd együttes
Avalon-félsziget, Kanada
Avalon Jazz Band: francia-amerikai-cigány dzsesszegyüttes
Avalon Park (egyértelműsítő lap)